Мирољуб Стојановић се може односити на:
Мирољуб Стојановић (професор) (1941), професор књижевности.
Мирољуб Стојановић (политичар) (1953), политичар, инжењер шумарства.